

Patronymes 

 Francis Mazière (1924 - 1994), est un ethnologue et archéologue français ;
 Pierre Mazière (1847 - 1928), est un homme politique français ;
 Renée Mazière (1917-1998), est une nageuse française ;
 Simon Mazière (1655 - 1722), est un sculpteur français ;
 Joseph Benoit de Mazière ( ?  - 1824), est un hébraïsant, professeur au Collegium Trilingue de l’université de Louvain ;
 Christian de La Mazière (1922 - 2006), est un journaliste et impresario français, collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale ;

Toponyme 
 Réserve naturelle nationale de l'étang de la Mazière, est une réserve naturelle nationale du Lot-et-Garonne Créée en 1985.

Voir aussi